Hagen kan henvise til:

 Byer mv.
 Hagen – tysk by i delstaten Nordrhein-Westfalen
 Hagen (Holsten) – by og en kommune i Slesvig-Holsten.
 Hagen (Moselle) – kommune i Frankrig
 Hagen am Teutoburger Wald, Kommune i Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Hagen im Bremischen, Kommune i Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Mount Hagen, By i Papua-Nyguinea

 Bydele i Tyskland
 Baden-Württemberg:
 Hagen (Beimerstetten), bydel i Beimerstetten, Alb-Donau-Kreis
 Hagen (Schnaitheim), bydel i Schnaitheim, Landkreis Heidenheim
 Hagen (Weikersheim), bydel i Weikersheim, Main-Tauber-Kreis

 Bayern:
 Hagen (Freilassing), bydel i byen Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land
 Hagen (Parkstein), bydel i Marktes Parkstein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Hagen (Riegsee), bydel i Riegsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Hagen (Wurmannsquick), bydel i Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn

 Mecklenburg-Vorpommern:
 Hagen (Lohme), bydel i Lohme, Landkreis Vorpommern-Rügen

 Niedersachsen:
 Gut Hagen (Hitzacker), bydel i Hitzacker, Landkreis Lüchow-Dannenberg
 Hagen (Bad Pyrmont), bydel i Bad Pyrmont, Landkreis Hameln-Pyrmont
 Hagen (Bergen), bydel i Bergen, Landkreis Celle
 Hagen (Braunschweig), et område i Braunschweig
 Hagen (Neustadt am Rübenberge), bydel i Neustadt am Rübenberge
 Hagen (Sprakensehl), bydel i Sprakensehl, Landkreis Gifhorn
 Hagen (Stade), bydel i Stade, Landkreis Stade
 Hagen (Vechta), bydel i Vechta, Landkreis Vechta
 Hagen (Weste), Bydel i Weste, Landkreis Uelzen
 Hagen (Wittingen), bydel i Wittingen, Landkreis Gifhorn
 Hage (Wüstung), en Hagen ved Wüstung, Landkreis Osterode am Harz

 Nordrhein-Westfalen:
 Hagen (Brombach), bydel i bydelen Brombach (Overath), Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Hagen (Delbrück), bydel i Delbrück, Kreis Paderborn
 Hagen (Gummersbach), bydel i Gummersbach, Oberbergischen Kreis
 Hagen (Lage), bydel i Lage, Kreis Lippe
 Hagen (Lohmar), bydel i Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis
 Hagen (Neunkirchen-Seelscheid), bydel i Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis
 Hagen (Overath), bydel i byen Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Hagen (Sundern), bydel i Sundern, Hochsauerlandkreis
 Hagen (Viersen), bydel i Kreisstadt Viersen

 Sachsen-Anhalt:
 Hagen (Apenburg-Winterfeld), bydel i Fleckens Apenburg-Winterfeld, Altmarkkreis Salzwedel
 Hagen (Genthin), bydel i byen Genthin, Landkreis Jerichower Land

 Slevig-Holsten:
 Hagen (Ahrensburg), bydel i byen Ahrensburg, Kreis Stormarn

Personer
 Paul Hagen (1920-2003) − dansk skuespiller
 Esper Hagen (1948-2015) − dansk skuespiller
 Asta Esper (Hagen) Andersen (1919-2012) − dansk skuespiller

Andet
 Hagen (Samtgemeinde) – Samtgemeinde i den tyske delstat Niedersachsen